Боб Брайан и Лизель Хубер - победители турнира.

Сеянные 

  Лизель Хубер /  Боб Брайан (Титул)
  Кара Блэк /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Даниэль Нестор (Полуфинал)

<ol start="5">
  Ренне Стаббс /  Дик Норман ''(Первый раунд)
  Елена Веснина /  Энди Рам ''(Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Уэсли Муди ''(Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Хория Текэу (Первый раунд)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Беатрис Капра /  Джек Сок (Первый раунд)  Джилл Крейбас /  Майкл Расселл (Первый раунд)  Николь Гиббс /  Сэм Куэрри (Первый раунд)  Карли Галликсон /  Трэвис Пэрротт (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Ракель Копс-Джонс /  Эрик Буторак (Первый раунд)
 Мелани Уден /  Райан Харрисон (Второй раунд)
 Абигейл Спирс /  Скотт Липски (Второй раунд)

Сетка

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые